Айтмухамбетов Абай Ахметгалиевич (5 декабря 1943 год, село Боровское, Мендыкаринский район, Костанайская область - 2018 год) - заслуженный педагог, профессор, доктор физико-математических наук.

Биография 
Родился 5 декабря 1943 г. в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области в семье служащего.

С 1964 по 1967 гг. Айтмухамбетов проходил службу в рядах Советской Армии.

Закончив казахский интернат им. И. Алтынсарина, поступил на физико-математический факультет КазГу им. Кирова, где защитил кандидатскую диссертацию. После окончания университета, вернулся в родной город Костанай и начал трудовую деятельность на физико-математическом факультете педагогического института им. 50-летия Октября.

В 1969 году он окончил физический факультет КазГУ им. Кирова, в этом же вузе закончил аспирантуру. По окончании вуза работал в Кустанайском педагогическом институте в качестве преподавателя, старшего преподавателя; после защиты кандидатской диссертации «Исследование энергетических спектров электронной и ядерной компоненты космических лучей в межзвездном пространстве» по специальности «Физика атомного ядра и элементарных частиц» в Институте ядерной физики АН КазССР, продолжает трудиться в в Кустанайском педагогическом институте, но уже в качестве доцента, заведующего кафедрой общей и теоретической физики, декана физико-математического факультета.

В 1987 году, впервые в истории высшего образования на открытом собрании коллектива Кызыл-Ординского педагогического института избирается ректором, в этом вузе он проработал несколько лет.  В 1991 г. Абай Ахметгалиевич назначается ректором Кокшетауского государственного педагогического института. Возглавляя Кокшетауский ВУЗ, он продолжает курс прогрессивных преобразований в учебно-методической, воспитательной и научной деятельности. Впоследствии в результате слияния ряда кокшетауских вузов, Абай Ахметгалиевич возглавил Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова.

Состоял в когорте администраторов, инициировавших и продолжавших реформы образовательной системы Республики Казахстан. Характерно, что Кокшетауский университет в этот период стал одним из успешных и результативных учебных заведений в регионе и государстве. За период ректорской деятельности, в возглавляемых им вузах организованы и успешно развиваются ряд новых специальностей и кафедр, востребованных в условиях рыночной экономики, налаживаются длительные контакты с учеными и вузами зарубежья.

В 1998 году, успешно защитил докторскую диссертацию «Радиационные условия в околоземном космическом пространстве» по специальности «Гелиофизика и физика Известия Национальной академии наук Республики Казахстан 152 солнечной системы» в Институте ионосферы НАН РК.

В 2001 году профессор, избран действительным членом Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ) Республики Казахстан в направлении естественных наук: физики космического пространства. В этом же году принимает участие в конкурсе среди ректоров государственных вузов Казахстана, победа в которой обеспечила возможность посетить вузы Бельгии и Франции.

Он награжден нагрудным знаком «Отличник просвещения КазССР», знаком «Почетный работник образования и науки Республики Казахстан», медалью имени Ы. Алтынсарина за заслуги в системе образования РК, орденом «Кұрмет».

Принимал активное участие в общественной жизни. В 1999 году он избирался депутатом Акмолинского областного маслихата II созыва. В качестве Председателя постоянной комиссии в образовании, медицине, науке и культуре он способствовал позитивным преобразованиям в социальной сфере региона.

Именем Айтмухамбетова был назван инженерно-технический институт им. А. А. Айтмухамбетова, при НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова»

Трудовая деятельность 
1969 год - декан физико-математического факультета Костанайского педагогического института;

1987 год - ректор Кзыл-Ординского пед. института им. Н. В. Гоголя;

1992 год - ректор Кокчетавского педагогического института;

1996 год - ректор Кокшетауского университетата им. Ш. Уалиханова;

Научная деятельность 
В 1977 году, участие в 15th International Cosmic Ray Conference, Пловдив, Болгария

В 1998 году, успешно защитил докторскую диссертацию «Радиационные условия в околоземном космическом пространстве» по специальности «и физика солнечной системы» в Институте ионосферы НАН РК.

Участие в программе второй международной научной конференции в Республике Казахстан, Информационные технологии и управление. Aitmuhambetov A. A, Boranbayev S. N. Solution Methods of Network Configuration Synthesis. 1999 год

Автор более 150 науч. статей, 3-х монографий, более 70 зарубежных публикаций (Англия, США, Германия, Япония, Австралия, Болгария).

Избранные труды 
 Aitmuhambetov, A. A, Zusmanovich, A. G, Kolomeets, E. V, Krupennikov O. V. On the Propagation of Cosmic Rays in the Galaxy — 1977. — Т. 2. — С. 267.

 Айтмухамбетов А. А. Исследование энергетических спектров электронной и ядерной компоненты космических лучей в межзвездном пространстве: (Диссертация). — Москва, 1979. — 150 с.
 Айтмухамбетов А. А. Радиационные условия в околоземном космическом пространстве: (Автореферат). — Алматы, 1998. — 27 с.
 Aitmuhambetov A. A, Ashirov R. R, Mansurov K. Zh. Radiation Aspects Of Cosmic Ray In The Earth Atmosphere For Different Periods Of The Solar Activity — Кокшетау — 2007
Объект исследования: воздействие космического излучения на летательные аппараты в атмосфере Земли и космосе. Рассмотрено распространение космического излучения в гелио- и геомагнитосфере до границы атмосферы Земли. Рассчитаны дозы радиации в космическом пространстве, на различных глубинах атмосферы Земли, вне и внутри салонов летательных аппаратов. Составлены карты радиационной опасности в зависимости от высоты и жесткости геомагнитного обрезания и солнечной активности. Разработаны методы прогнозирования мощности эквивалентной дозы облучения в геомагнитном цикле.

Награды 
Отличник просвещения КазССР;

;

Почетный работник образования и науки Республики Казахстан;

Грамота Первого Президента Республики Казахстан;

Награжден медалью имени Ы. Алтынсарина за заслуги в системе образования Республики Казахстан;

В 2006 году награжден Орден "Құрмет";

Примечания 

Отличники народного просвещения Казахской ССР
Награждённые медалью имени Ибрая Алтынсарина
Почётные работники образования Республики Казахстан
Депутаты Акмолинского областного маслихата